Исаево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Новленского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Нефедовское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Нефедовский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 85 км, до центра муниципального образования Новленского по прямой — 25 км. Ближайшие населённые пункты — Старое Село, Мишаково, Матвеевское, Подол, Тимошкино.

По переписи 2002 года население — 3 человека.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района